Tira (Texas) 
 Tira (Israël)
 Olia Tira